Desa Sumbersari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 109,86), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 109,78), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,49, long 111,18), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,82, long 109,99), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 109,97), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,44, long 107,77), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,15, long 107,28), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 110,17), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 111,69), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,30, long 112,24), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 111,01), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,37, long 114,21), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,02, long 112,06), 
 Desa Sumbersari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 113,31), 

Robotskapade Indonesienförgreningar